Maritim kan avse:

 Maritimt klimat – även kallat kustklimat eller havsklimat, en klimattyp med varmare och jämnare temperatur än exempelvis inlandsklimat
 Maritime (musikgrupp) – ett indiepopband.
 Canadian Maritimes – en beteckning på de kanadensiska provinserna Nova Scotia, New Brunswick och Prince Edward Island, se Kanadensiska kustprovinserna